

Будівлі

Посилання 
 Kiev 
 Buildings in Kyiv 
 Kyiv

Київ